Miejscowości w USA:
 Exira – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Audubon
Gminy w USA:
 Exira (ang. Exira Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Audubon